Мурджени () — город в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
Городу подчинены следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год):

 Кыржа  () — 1208 жителей
 Раю () — 720 жителей
 Флорени () — 641 жителей
 Скинени ( — 616 жителей
 Сэрэцени () — 447 жителей
 Лэцешти () — 403 жителей

География 
Город расположен в 247 км к северо-востоку от Бухареста, 52 км к юго-востоку от Васлуя, 110 км к югу от Ясс, 87 км к северу от Галаца.

Демография 
По данным переписи населения 2002 года в городе проживали 7674 человека.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Известные уроженцы 

  (1886 - 1967) —  инженер и политик-коммунист, действительный член Румынской академии.
  (1898 - 1957) — филолог, специалист по классическим языкам, действительный член Румынской академии
  (1913 - 1996) —  хирург, профессор медицины, почетный член Румынской академии

Ссылки 

 Информация о городе

Примечания 

Города Румынии
Васлуй (жудец)